— младший ребёнок и единственный сын Фумихито, принца Акисино, и принцессы Кико, член Японской императорской семьи. Является вторым в порядке наследования Хризантемового трона — императорского престола Японии (после воцарения своего дяди, императора Нарухито, его отец стал престолонаследником).

Имя 
Согласно заявлениям Агентства Императорского Двора, личное имя принца — Хисахито — означает «ясный и добродетельный». Альтернативный перевод — «чудесный, безмятежный, бессмертный». Имя было выбрано его отцом; эмблемой принца является сциадопитис.

Биография 
Принц появился на свет 6 сентября 2006 года в 8:27 (по Токийскому времени) в токийской больнице Айику. Вес младенца при рождении составил 2,556 кг. Рождение принца сопровождалось ритуальными церемониями в Императорской семье и празднованиями по всей стране.

У Хисахито две старшие сестры — принцесса Мако (род. 1991) и принцесса Како (род. 1994).

Весной 2010 поступил в детский сад в школе при  в Токио. В апреле 2013 года поступил в начальную школу, а в апреле 2019 года — в среднюю школу при том же университете.

Вопрос о престолонаследии 
Хисахито стал первым мальчиком, появившимся в Императорской семье после 1965 года (с момента рождения его отца, принца Акисино). В январе 2007 премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил об отзыве предложения по изменению Закона об Императорском доме, сделанного ранее с целью включения женщин в порядок престолонаследия. Предложение было обусловлено тем фактом, что на момент его подготовки у обоих сыновей императора Акихито не было детей мужского пола.

С рождением принца Хисахито шансы его кузины, принцессы Айко — дочери императора Нарухито — занять Хризантемовый трон стали нулевыми. Хотя истории известны восемь правивших императриц Японии, они считались скорее регентами или опекунами при малолетних наследниках. Преемники таких правительниц, как правило, выбирались из потомков императора по мужской линии, едва те достигали совершеннолетия. Подобный факт служит дополнительным аргументом для сторонников сохранения традиции, согласно которой женщины исключены из порядка японского престолонаследия.

Факты 

 Принц Хисахито отпраздновал свой первый день рождения под вспышками камер в Императорском дворце. Газеты опубликовали фотографии улыбающегося принца на первой полосе. По данным Агентства Императорского двора, вес ребёнка на тот момент составлял 9,285 кг, рост — 75 см.
 К своему третьему дню рождения Хисахито весил 13,6 кг при росте в 94 см. Он был заснят катающимся на трёхколёсном велосипеде, позднее — облачённым в традиционные одежды.
 Его родители ласково зовут его «Юю», «Ю-тян» и «Хисахито-кун».

Генеалогия

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Агентства Императорского Двора

Члены императорского дома Японии